De Bundesliga 2002/03 (vrouwen) was het 13de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 25 augustus 2002 en eindigde op 15 juni 2003.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2002/03